Weenix o Weenincks o Weenincx o Weeninx fu una famiglia di artisti olandesi. Il capostipite Johannes era un architetto di Amsterdam, che ebbe quattro figli: un maschio, Jan Baptist e tre femmine. La più giovane delle figlie, Lijsbeth sposò il pittore Barent Micker, fratello di Jan, il primo insegnante di Jan Baptist.

Jan Baptist divenne un pittore paesaggista Dutch Italianates. Ebbe due figli, Jan, pittore di nature morte, paesaggista e ritrattista e Gillis da Justina d'Hondecoeter, appartenente anch'essa ad una famiglia di pittori olandesi.

Albero genealogico

Capostipite

Ramo di Jan Baptist

Note

Voci correlate
 Famiglia Hondecoeter

Collegamenti esterni
 

Pittori del secolo d'oro olandese
Famiglie olandesi